(lit. Où le poivre pousse, au sens figuré un lieu qui se trouve très loin)  est le huitième album du groupe allemand Wise Guys. Paru le , l'album atteint la  du hit parade allemand lors de la première semaine de vente et resta onze semaines de suite dans le top 100. Il a été disque d'or avec  vendus.

L'album contient une reprise en anglais de la chanson Chocolate Chip Cookies que l'on retrouve en allemand sur l'album précédent, Klartext.

Wo der Pfeffer wächst fut enregistré intégralement a cappella.

Liste des chansons 
 Wo der Pfeffer wächst
 Einer von den Wise Guys
 Früher
 Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf
 Nur für dich
 Du kannst nicht alles haben
 Erzähl mir die Geschichte
 Hallo Berlin
 Jetzt ist es zu spät
 Juli
 Du bist dran
 Achtung! Ich will tanzen
 Weil ich ein Kölner bin
 Du bist die Musik
 Irgendwas an ihr
 Alter Schwede
 Dieses Lied
 Chocolate Chip Cookies (en anglais)
 Ohrwurm
 Ohrwurm (reprise live)
 Morceau caché: Monica

Notes et références 

Album musical sorti en 2004
Album de Wise Guys